The Woman in Room 13 – film del 1920 diretto da Frank Lloyd
 The Woman in Room 13 – film del 1932 diretto da Henry King